Nagelsäule bezeichnet mehrere Bauwerke oder Denkmäler

 Nagelsäule (Mainz)
 Nagelsäule im Luitpoldpark (Ingolstadt)
 Propagandaaktion während des Ersten Weltkriegs. Allgemeiner Artikel und Definition unter: Kriegsnagelungen